Coco Vandeweghe – tennista statunitense, nipote di Ernie (nonno) e Kiki (zio)
Ernie Vandeweghe – cestista canadese
Kiki Vandeweghe – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense, figlio di Ernie